Shirakawa peut désigner :
 plusieurs lieux au Japon :
 la ville de Shirakawa dans la préfecture de Fukushima ;
 le bourg de Shirakawa dans la préfecture de Gifu ;
 le village de Shirakawa dans la préfecture de Gifu ;
 le village traditionnel de Shirakawa dans la préfecture de Gifu au Japon, patrimoine mondial de l'Unesco.

 des patronymes :
 l'empereur Shirakawa, un empereur du Japon ;
 l'empereur Go-Shirakawa, un empereur du Japon ;
 Hideki Shirakawa, chimiste japonais, co-lauréat du prix Nobel de chimie en 2000 ;
 Yoshikazu Shirakawa, un photographe reporter japonais contemporain.